Натуральне число 1901
 1901 рік до нашої ери
 1901 рік нашої ери